Rębiechowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Rębiechowo (przystanek kolejowy) tamże
 Rębiechowo – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Matarnia
 Gdańsk Rębiechowo – przystanek kolejowy tamże
 Rębiechowo – potoczna nazwa portu lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy